La Vague peut désigner :
 la célèbre estampe La Vague de Hokusai, publiée en 1830, et dont le titre complet est : Sous la vague au large de Kanagawa ;
 La Vague, un tableau de Gustave Courbet réalisé vers 1869 ;
 La Vague, une sculpture de Camille Claudel exécutée vers 1903 ;
 plusieurs œuvres de fiction et l’expérience qui les a inspirées :
 La Troisième Vague, une expérience de psychologie pratique menée par le professeur Ron Jones au lycée Cubberley à Palo Alto (Californie) en 1967 ;
 La Troisième Vague, un article de Ron Jones de 1972 ;
 La Vague (The Wave), un téléfilm de 1981 ;
 La Vague (The Wave), un roman de Todd Strasser, tiré du téléfilm, paru en 1981 également ;
 La Vague (Die Welle), un film allemand de Dennis Gansel de 2008 ;
 Nous, la Vague (Wir sind die Welle), une série allemande de Anca Miruna Lăzărescu et Mark Monheim de 2019 ;
 Tidal Wave est un des titres alternatifs d'un film catastrophe coréen de 2009 ;
 The Wave, un film catastrophe norvégien de Roar Uthaug de 2015 ;
 La Vague, une chanson écrite et interprétée par Jean Vallée, également interprétée par Nana Mouskouri ;
La Vague (1918-1923), journal socialiste et féministe fondé par Pierre Brizon.